Химена-де-ла-Фронтера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гибралтар. Занимает площадь 347 км². Население — 10 440 человек (на 2010 год). Расстояние — 164 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página dedicada a Jimena de la Frontera 
 Página de Jimena de la Frontera: ..entre la Naturaleza y la Historia
 Página dedicada a San Pablo de Buceite
 Estadística económica de Jimena de la Frontera
 Página del festival internacional de música de Jimena de la Frontera
 Información sobre el castillo de Jimena
 Información sobre el piñonate de Jimena

Муниципалитеты Кадиса